Thomas Street est un nom pouvant désigner:

Thomas Street (1621-1689), astronome anglais
 (1625-1696), juge et homme politique anglais
Thomas Clark Street (1814-1872), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Street, Thomas